Кореневский: фамилия.

Известные носители 
 Кореневский, Владимир Георгиевич (1880—1959) — советский учёный, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова
 Кореневский, Иосиф Петрович (1887—1937) — советский белорусский учёный-педагог.
 Кореневский, Михаил Сергеевич (род. 1955) — советский шашист.
 Кореневский, Николай Александрович (1910—1978) — советский военный деятель, генерал-полковник.

Другое 
 Коренёвский — сорт картофеля, выведенный А. Г. Лорхом.

См. также 
 Кореневский район
 Кореневский сельсовет